Álarcosbál, a mulatságok egyik fajtája, ahol a résztvevők álarcot viselnek
 Álarcosbál, Carl Nielsen háromfelvonásos vígoperája
 Álarcosbál, a Vámpírnaplók című amerikai sorozat második évadjának hetedik része
 Álarcosbál (musical)
 Álarcosbál, Deésy Alfréd 1918-ban készült filmje
 Az álarcosbál, Giuseppe Verdi három felvonásos operája